Берија има више значења:
 Берија
 Берија (Јужна Каролина)
 Берија (Небраска)
 Берија (Кентаки)
 Берија (Охајо)